Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří nestartovali společně. Mahut se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Herberta se stal Němec Jan-Lennard Struff, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Paviće s Mektićem.
 
Vítězem se stal druhý nasazený chorvatský pár Mate Pavić a Nikola Mektić, který ve finále zdolal za 78 minut německo-rumunskou dvojici Kevin Krawietz a Horia Tecău po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V úvodní sadě odvrátili v tiebreaku setbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Po výhrách na Antalya Open 2021, kde nastoupili poprvé jako spoluhráči, a Murray River Open 2021, získali třetí společnou trofej. V probíhající sezóně utržili na čtyřech odehraných turnajích jedinou porážku v semifinále Australian Open. Jejich celkový zápasový poměr v ní po skončení činil 16–1. Pavić na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul. Pro Mektiće to byla jedenáctá taková trofej.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (čtvrtfinále)
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2021
ATP Tour 2021